Forkortelsen LF har flere betydninger:
 Lavfrekvens:
 Lavfrekvens (3 Hz - 30 kHz) - audiofrekvens.
 Lavfrekvens (30 kHz - 300 kHz) - langbølger.
 En forkortelse for Lægeforeningen.
 engelsk LineFeed-tegn - også kendt som NewLine-tegn. ASCII tegn 0x0A, 10 i decimalt.